Ahmik ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Ahmik River, ein Fluss im US-Bundesstaat Minnesota
 Lake Ahmik, ein See im US-Bundesstaat Michigan

Siehe auch:
 Ahmikwam Lake, ein See im US-Bundesstaat Michigan